Der Name Scana steht oder stand für verschiedene Unternehmen, die ihre Wurzeln in der 1935 von Toni Hilti gegründeten Firma haben:

 die Scana Konservenfabrik AG, 1973 in Hilcona AG umbenannt, ein Liechtensteiner Nahrungsmittelhersteller
 die Scana Lebensmittel AG, ein aus der Scana Konservenfabrik AG hervorgegangenes Schweizer Großhandelsunternehmen
 die Scana Holding AG, nach dem Verkauf der Scana Lebensmittel AG in Regedo Holding und 2005 in USI Group Holdings umbenannt, heute eine Schweizer Immobiliengesellschaft